

Sigle 
 Industria Aeronautică Română – Industria Aeronautica della Romania

Codici 
 IAR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jaroslavl' (Russia)

Altro 
 IAR – indicativo di Roma Radio servizio radiotelefonico marittimo
IAR – Institut Agricole Régional